Корисия — греческий топоним. Может означать:

 Корисия — деревня на Кее.
 Корисия (озеро) — озеро на Керкире.
 Корисея — прежнее название озера Курна (озеро) на Крите.